Als Stalin-Gedenktafel werden folgende Gedenktafeln für Stalin bezeichnet:

 Stalin-Gedenktafel (Wien), 1949 in Wien-Meidling angebracht
 Stalin-Gedenktafel (Moskau), 2017 an der Moskauer Staatlichen Juristischen Kutafin-Universität angebracht 

Siehe auch:
 Stalindenkmal
 Letzte Adresse, Gedenktafeln für Opfer des Stalinismus